Eggebrecht est un patronyme porté notamment par :

 Arne Eggebrecht (1935-2004), égyptologue allemand ;
 Axel Eggebrecht (1899-1991), journaliste, écrivain et scénariste allemand ;
 Eva Eggebrecht (1933-2021), égyptologue allemande  ;
 Julian Eggebrecht, développeur de jeux vidéo allemand.